Лози́нський (Лози́нська), Лозінський () — українське та польське прізвище. Відомі носії:

Лозинська
 Лозинська Леся Олександрівна — український дипломат. Генеральний Консул України в м. Санкт-Петербург.
 Лозинська Ольга Сергіївна (1909—1978) — радянський архітектор.
 Лозинська Юлія Гнатівна (1900—1972) — українська радянська оперна співачка (сопрано), солістка Київського та Харківського театрів опери та балету.
 Мелітіна Лозинська (Тіна Лозинська; 1905—1991) — українська оперна співачка (лірично-драматичне сопрано). Дружина народного артиста УРСР Івана Тоцького.
Лозинський
 Лозинський Андрій Миронович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Лозинський Аскольд ( 1952) — президент Світового конгресу українців (1998—2008).
 Лозинський Василь Миронович ( 1986) — український діяч.
 Лозинський Володимир Устимович (1855—1914) — український громадський діяч
 Лозинський Володимир Федорович ( 1955) — радянський футболіст.
 Лозинський Йосип Іванович (1807—1889) — український етнограф, мовознавець, публіцист, греко-католицький священик.
 Лозинський Іван Миколайович (1927—1992) — український літературознавець, бібліограф.
 Лозинський Іван Олександрович (бл. 1770-бл. 1850) український педагог, композитор.
 Лозинський Мирон Онуфрійович (1933—2011) — академік НАНУ.
 Лозинський Михайло Леонідович (1886—1955) — російський і радянський перекладач і поет.
 Лозинський Михайло Михайлович (1880—1937) — український публіцист і політичний діяч.
 Лозинський Михайло Васильович (1939—2000)— український художник, скульптор, педагог.
 Лозинський Олександр Іванович ( 1947) — український кінооператор.
 Лозинський Остап (1983—2022) — український художник, іконописець.
 Лозинський Роман Мар'янович ( 1972) — український етнограф, географ, доктор географічних наук.
 Лозинський Роман Михайлович ( 1994) — український політик, народний депутат України 9 скликання.
 Лозинський Сергій Михайлович (1914—1985) — радянський математик і педагог.
 Лозинський Степан — гетьман так званої Ханської України у 1685—1695 роках.

Лозінський
 Лозінський Броніслав — польський історик, дослідник Галичини австрійського періоду, брат Владислава.
 Лозінський Віктор Олександрович (*1963) — колишній народний депутат України, судом визнаний винним у загибелі Валерія Олійника.
 Лозінський Владислав (в українських джерелах поширений варіант Лозинський) — польський історик, мистецтвознавець, журналіст, публіцист, письменник, колекціонер, науковий секретар Оссоленіуму, шляхтич, політик-консерватор, посол Райхсрату Австро-Угорщини.
 Лозінський Євгеній Петрович (* 1982) — український футболіст, захисник.

Див. також 
 Лозинська височина
 Лозинська сільська рада

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища